Госсау:

 Госсау — город в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
 Госсау — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.